Volby do zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 2014 proběhly v rámci obecních voleb v pátek 10. října a sobotu 11. října 2014. Pražané nově volili 65 zastupitelů místo dřívějších 63. Do zastupitelstva hl. m. Prahy se podařilo dostat sedmi subjektům.

Území města bylo pouze jedním volebním obvodem. Stalo se tak znovu po osmi letech, neboť v roce 2010 byla Praha rozdělena do 7 volebních obvodů. Toto dělení mělo podle kritiků zabránit malým stranám, aby se do zastupitelstva dostaly. Zatímco v roce 2010 se o hlasy voličů ucházelo 23 stran a hnutí s 1074 jmény, v roce 2014 bylo politických subjektů 31 a nabízely výběr z 1847 kandidátů.

Volební účast činila 37,72 % oprávněných voličů, což je druhý nejnižší výsledek od sametové revoluce, hned za volební účastí v roce 2002, která činila 35,29 % oprávněných voličů. V porovnání s předcházejícími volbami v roce 2010 účast poklesla o 6,71 procentních bodů z tehdejších 44,43 %.

Ve volbách zvítězilo při své premiéře v komunálních volbách hnutí ANO 2011. Druhá v těsném závěsu byla TOP 09. Na třetím, čtvrtém a pátém místě skončili v malých rozestupech Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN), ODS a ČSSD. Kvůli eliminaci přirozené uzavírací klauzule jedním volebním obvodem a vysokým počtem zastupitelů se do zastupitelstva dostali i KSČM a Piráti, kteří jen těsně překročili 5 % uzavírací klauzuli, když získali 5,91 % a 5,31 % hlasů. Pro porovnání: ve volbách v roce 2010 (se 7 obvody) se do zastupitelstva nedostal subjekt, který získal 5,90 % hlasů.

Výsledky hlasování 

Konečné výsledky jsou uvedeny v tabulce:

Zvolení zastupitelé

Náhradníci 
V tabulce jsou uvedeni první dva náhradníci za každou kandidátku, která získala mandáty.

Rozdělení mandátů a koaliční uspořádání

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky voleb dle údajů ČSÚ na Volby.cz
 Výsledky voleb na iDNES.cz

Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy
Praha